Elk Mills ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elk Mills (Maryland), im Cecil County
 Elk Mills (Missouri), im McDonald County – nicht mehr existent
 Elk Mills (Pennsylvania), im Chester County
 Elk Mills (Tennessee), im Carter County